Esistono più comuni francesi con questo nome

 Tauriac – Gironda
 Tauriac – Lot
 Tauriac – Tarn